Декстер Флечер () рођен 31. јануара 1966. у Лондону, Уједињено Краљевство) британски је глумац. Најпознатији је по улози Сапуна у филму Две чађаве двоцевке.

Филмографија 

|-
| 1976. || Багзи Мелоун || -{Bugsy Malone}- || || 
|-
| 1978. || Јадници (филм из 1978) || -{Les Miserables}- || Гаврош || 
|-
| 1979. || Дуги добри петак || -{The Long Good Friday}- || дјечак || 
|-
| 1980. || Човек слон (филм) || -{The Elephant Man}- || Бајтсов помоћник || 
|-
| 1984. || Побуна на броду Баунти (филм из 1984) || -{The Bounty}- || морнар Томас Елисон || 
|-
| 1985. || Револуција (филм из 1985 || -{Revolution}- || Нед Доб || 
|-
| 1986. || Каравађо (филм) || -{Caravaggio}- || млади Каравађо || 
|-
| 1988. || || -{The Raggedy Rawney}- || Том || 
|-
| 1989. || Рејчелини папири || -{The Rachel Papers}- || Чарлс Хајвеј || 
|-
| 1990. || Увијена опсесија || -{Twisted Obsession}- || Малколм Грин || 
|-
| 1996. || Џуд || -{Jude}- || || 
|-
| 1997. || Човек који је знао премало || -{The Man Who Knew Too Little}- || Ото || 
|-
| 1998. || Две чађаве двоцевке || -{Lock, Stock and Two Smoking Barrels}- || Сапун || 
|-
| 1999. || || -{Topsy-Turvy}- || Луис || 
|-
| 2002. || Испод || -{Below}- || Кингсли || 
|-
| 2003. || Стендер || -{Stander (film)}- || Ли Маккол || 
|-
| 2003. || Договор || -{The Deal}- || Чарли Вилан || 
|-
| 2004. || Слани колач || -{Layer Cake (film)}- || Коди || 
|-
| 2005. || || -{Doom}- || Маркус Пинцеровски || 
|-
| 2006. || Тристан и Изолда || -{Tristan & Isolde (film)}- || Орик ||
|-
| 2007. || Звездана прашина || -{Stardust}- || Пират ||
|-
| 2010. || || -{Kick-Ass (film)}- || Коди ||
|-
| 2010. || Амаја || -{Amaya}- || Француз ||
|-
| 2010. || || -{Dead Cert (2010 film)}- || Еди Кристијан ||
|-
| 2011. || || -{Jack Falls}- || детектив Едвардс ||
|-
| 2011. || Три мускетара || -{The Three Musketeers}- || Дартањанов отац ||
|-
| 2011. || Дивљи Бил || -{Wild Bill (2011 film)}- || Мистериозни Бери ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1966.
Британски глумци
Енглески глумци